Khūsf kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khūsf (ort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Khūsf, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar